Мастерс 1991 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1991 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 3 по 10 февраля 1991 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Майка Халлетта со счётом 9:8. В финале Хендри уступал своему сопернику 0:7 и 2:8, но сумел выиграть семь фреймов подряд и стать чемпионом Мастерс в третий раз в карьере.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 350 000
 Победитель: £ 100 000
 Высший брейк: £ 7 500

Высший брейк 

 135 — Деннис Тейлор

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1991, стал Алан Макманус. В финале он выиграл у Джеймса Уоттаны со счётом 9:5.

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 
 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1991 год в снукере